Питтоподобные муравьеловки () — род воробьиных птиц из семейства муравьеловковых.

Распространение 
Обитают в тропиках Нового Света. Ареал простирается от южной части Мексики через Центральную Америку до северной части Южной Америки.

Общие сведения 
Лесные насекомоядные птицы. Питаются муравьями и другими насекомыми.

Виды 
В состав рода включают 6 видов:
 Чернолицая питтоподобная муравьеловка Formicarius analis (D’Orbigny et Lafresnaye, 1837)
 Красношапочная питтоподобная муравьеловка Formicarius colma Boddaert, 1783
 Черноголовая питтоподобная муравьеловка Formicarius nigricapillus Ridgway, 1893
 Краснолобая питтоподобная муравьеловка Formicarius rufifrons Blake, 1957
 Рыжегрудая питтоподобная муравьеловка Formicarius rufipectus Salvin, 1866

Примечания 

Муравьеловковые
Роды птиц